Apolobamba steht für

 Cordillera Apolobamba, einen Gebirgszug im östlichen Grenzgebiet von Bolivien und Peru
 Apolobamba (Naturschutzgebiet), ein Naturschutzgebiet in der Cordillera Apolobamba
 Apolobamba (Gattung), eine Heuschreckengattung